

Persone 
 Adolf Hohenstein (1854-1928), cartellonista pubblicitario

Geografia

Hohenstein – comune dell'Assia
 Hohenstein – comune del Baden-Württemberg
 Hohenstein – comune della Turingia
 Hohenstein-Ernstthal – città della Sassonia
 Hohenstein – frazione della città di Strausberg (Brandeburgo)

Hohenstein, oggi Olsztynek – città nel Voivodato della Varmia-Masuria